A Gentleman of France peut faire référence à :
 A Gentleman of France, un film américain réalisé par James Stuart Blackton en 1905 ;
 A Gentleman of France, un film britannique réalisé par Maurice Elvey en 1921.